Ephemera är ett släkte av dagsländor. Ephemera ingår i familjen sanddagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sanddagsländor
Ephemera